Омрась-Юган:

 Омрась-Юган (река) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Омрась-Юган (приток Назыма) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Омрась-Юган (приток Несь-Югана) — река в РФ, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.
 Омрась-Юган (приток Сорум-Амни) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.